Аул — населений пункт у тюркомовних народів
 Аул — станційне селище, Бородуліхинський район, Абайська область, Казахстан